Thirty Three & 1/3 (написание стилизовано как Thirty Three & 1/ॐ) (рус. Тридцать три и одна треть) — сольный альбом Джорджа Харрисона, вышедший в 1976 году.

Об альбоме 
Название диска связано с возрастом Харрисона на момент создания альбома и скоростью вращения грампластинки (в оборотах в минуту); стилизованное написание названия также отсылает к мантре «Ом» (ॐ).

Список композиций 
Автор всех песен — Джордж Харрисон, если не указано иное.

 «Woman Don't You Cry For Me» — 3:18
 Написана в 1969 году
 «Dear One» — 5:08
 «Beautiful Girl» — 3:39
 Песня начата в 1969 году и закончена для Thirty Three & 1/3
 «This Song» — 4:13
 В этой песне Харрисон иронически обыграл ситуацию с судебным решением о плагиате мелодии песни «My Sweet Lord». На песню также был снят забавный клип с участием гитариста «Роллинг Стоунз» Рона Вуда, барабанщика Джима Келтнера и сотрудников компании Dark Horse Records.
 «See Yourself» — 2:51
 Написана в 1967 году
 «It’s What You Value» — 5:07
 «True Love» (Коул Портер) — 2:45
 «Pure Smokey» — 3:56
 Второе посвящение Харрисона Смоки Робинсону
 «Crackerbox Palace» — 3:57
 Crackerbox Palace — название лос-анджелесского особняка известного комедианта Лорда Бакли, к которому Харрисон относился с большим уважением. На песню был снят клип с участием членов группы «Монти Пайтон».
 «Learning How To Love You» — 4:13
 Посвящена Хербу Алперту и предназначалась для его альбома

Участники записи 
 Джордж Харрисон — вокал, гитары, синтезаторы, перкуссия
 Вилли Викс — бас
 Элвин Тэйлор — ударные
 Гэри Райт — клавишные
 Ричард Ти — фортепиано, орган и клавишные Fender Rhodes
 Билли Престон — фортепиано, орган и синтезатор (на «Beautiful Girl», «This Song» and «See Yourself»)
 Дэвид Фостер — клавишные Fender Rhodes и 
 Том Скотт — саксофон, флейта и 
 Эмил Ричардс — маримба

Примечания

Ссылки 
 George Harrison — Thirty Three & 1/3 at Discogs
 Thirty Three and 1/3 at Graham Calkin’s Beatles Pages

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы, спродюсированные Джорджем Харрисоном
Альбомы 1976 года
Альбомы Dark Horse Records
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке